Ко́ша — венгерская () и румынская () фамилия. Известные носители:

  (род. 1975) — венгерский политик.
 Коша, Антон (род. 1961) — римско-католический епископ.
  (род. 1971) — венгерский учёный.
  (1897—1984) — венгерский композитор.
  (род. 1964) — венгерский политик.
  (1934—2014) — венгерский лингвист.
  (1928—2011) — венгерский католический свяшенослужитель.
 Коша, Ференц (1937—2018) — венгерский кинорежиссёр.

См. также 
 Коша — в соответствии с ведантой оболочка покрывающая «дух», «высшее Я».